Быков, Фёдор:
 Быков, Фёдор Ефимович (1741—1810) — российский предприниматель и общественный деятель, купец, городской голова Перми.
 Быков, Фёдор Петрович (1901—1980) — советский политический и государственный деятель.